Hrymiaczka (ukr. Hrymjaczka) - wieś w rejonie wońkowieckim obwodu płoskirowskiego.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  
  

Wsie w rejonie wońkowieckim